Valley Falls può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:
Valley Falls – CDP della Carolina del Sud
Valley Falls – comune del Kansas
Valley Falls – comune dello Stato di New York
Valley Falls – CDP del Rhode Island